La Contrada è situata tra Fucecchio e la frazione di Ponte a Cappiano, ai margini del padule ed è una delle meno popolate. Il suo nome deriva da "via della Querciola", una strada che si trova nel territorio della Contrada.

La Contrada ha un gruppo Musici e Sbandieratori, attivi rispettivamente dal 1986 e 1996. I suoi colori sono l'arancio ed il verde, che simboleggiano speranza, fede e felicità pubblica.

La Contrada oggi 
La Contrada ha il merito di aver fatto esordire i fantini Andrea Mari, Luca Minisini e Giuseppe Pes, oggi stimati professionisti ma al tempo completi sconosciuti. Giuseppe Pes è tornato nel 2006 a correre per la Querciola, con cui ha vinto il suo primo Palio di Fucecchio nel 1994 e con la quale ha corso in totale altri 7 Palii.

Ha corso 16 finali e vinto cinque Palii (nel 1982, 1994, 1997, 2014 e 2015).

Il 18 maggio 2014 vince, con Simone Mereu su Bomario da Clodia, il suo quarto Palio davanti alle contrade Sant'Andrea e Massarella.  Il 24 maggio 2015 riacquisisce il successo ottenuto l'anno prima, con ancora Simone Mereu, questa volta su Tavel Pontadour, portando in contrada il prestigioso "cappotto".

Piazzamenti al Palio di Fucecchio

Collegamenti esterni 
 La scheda della Contrada su Paliodifucecchio.it

Querciola